Augurino era el nombre de algunas familias perteneciente a las gens romanas Genucia y Minucia. La palabra se deriva evidentemente de augurio y de augur. Personajes que llevaron ese nombre fueron:

 Publio Minucio Augurino, cónsul en el 492 a. C.
 Marco Minucio Augurino, cónsul en el 497 y 491 a. C.
 Tito Genucio Augurino, cónsul en el 451 a. C.
 Marco Genucio Augurino, cónsul en el 445 a. C.

 También aparece en algunos documentos como el nombre de Augurio de Tarragona, mártir en el 259. 

Sociedad de la Antigua Roma